La Madonna della Scodella (Virgen de la escudilla, también conocida como descanso en Egipto) es una pintura al óleo sobre madera, enmarcada, de Antonio da Correggio (216,7 x 137,3 cm), datada entre aproximadamente 1528 y 1530, para la Iglesia del Santo Sepulcro por encargo de la Hermandad de San José. Esta obra es preservada en la Galería Nacional de Parma.

La pintura representa una historia de la infancia de Jesús narrada en el Evangelio apócrifo de pseudo-Mateo. Durante el viaje de regreso a Palestina después de la huida a Egipto, en una parada en la sombra de una palmera datilera, la familia de Jesús habría sido alimentada gracias a la planta que, sorprendentemente plegada, ofreció su fruto a los viajeros.

La Virgen es representada recogiendo agua con una escudilla que apareció milagrosamente para calmar la sed del bebé: de ahí el nombre tradicional de la obra. José recoge dátiles de la palma. A la derecha se observa un ángel y un burro cansado. En la parte superior se muestra un grupo de ángeles en una ronda de baile animada que recuerda a los frescos de la cúpula de la catedral de Parma.

Referencias

Fuentes 
 Fornari Schianchi, Lucia (2008). : Skira. 
 Ekserdjan, David (1997). : Amilcare Pizzi. 
 Gould, Cecil (1976). : Faber y Faber. 
 Popham, Arthur Ewart (1957). : Oxford Prensa Universitaria. 
 Pungileoni, Luigi (1817@–1821). : Stamperia Ducale. 
 Vasari, Giorgio (1878@–1885).  
 Fornari Schianchi, Lucia (1998). : Franco Maria Ricci. 

Cuadros de Antonio Allegri da Correggio
Galería Nacional de Parma
Cuadros de los años 1530
Pinturas representando a la Virgen con el Niño